Очеретяний ( — «стоящий в очереди», от очерет — «очередь») — украинская фамилия.

 Очеретяний, Пётр Владимирович — украинский боксёр.
 Очеретяний, Василий Петрович — украинский актёр.